Toponímia:
Matavaques (Castellar de la Ribera), muntanya del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
Matavaques (Erinyà): indret del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
Matavaques (Muntanyola): masia del municipi de Muntanyola (Osona)